A Human jelentései:

Földrajz 
 Human, város Ukrajnában

Zenében

Együttesek 
 Human, új-zélandi death metal/grindcore együttes
 Human, kaliforniai new wave együttes

Albumok 
 Human (1980), Bruce Cockburn albuma
 Human (1991), a Death együttes albuma
 Human (1995), Gary Numan és Michael R. Smith albuma
 Human (2001), Rod Stewart albuma
 Human (2003), Nitin Sahwney albuma
 Human (2008), Brandy Norwood albuma
 Human (2021), az OneRepublic együttes albuma

Lemezkiadók 
 Human Condition Records
 Human Imprint
 Human Recordings

Egyértelműsítő lapok